«Antonio Gil» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Gil - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Gil de Zárate (1796-1861), dramaturgo y pedagogo español;
 Antonio Gil Núñez (1840-1878), figura religiosa argentina - conocido como "Gauchito Gil";
 Antonio Gil Íñiguez (1954-), escritor chileno;
 Antonio Gil Martínez (1965-), actor español;
 ...